Acció signifie «  » en catalan. Le terme peut également désigner :
Acció, hebdomadaire du parti Acció Nacionalista Valenciana.

On retrouve également le terme dans le nom de diverses entité des Pays catalans :
 Acció Catalana, parti politique catalaniste fondé en 1922 ;
 Acció Cultural Valenciana, entité valencianiste fondé en 1930 ;
 Acció Cultural del País Valencià, association fondée à Valence en 1978 ;
 Acció Escolta de Catalunya, fédération de scouts catalans créée en 2002 ;
 Acció Municipal Democràtica, coalition formée par le parti Estat Català.

Voir aussi